Čapková ist der Familienname folgender Personen:

 Helena Čapková (1886–1961), tschechische Schriftstellerin und Autorin
 Kateřina Čapková (* 1973), tschechische Historikerin und Hochschullehrerin